Klek ist der Name verschiedener Ortschaften:
 Klek (Ort in Kroatien)
 Klek (Ort in Rumänien)
 Klek (Ort in Slowenien)
 Klek (Zrenjanin), ein Ort in Serbien

Klek ist der Name mehrerer Berge:
Klek (Berg in Kroatien)
Klek (Berg in Rumänien)

Klek ist der Name einer Halbinsel:
Klek (Halbinsel)

Klek ist der Name von:
 Hanna Marie Klek (* 1995), deutsche Schachspielerin
 Joseph Klek (1895–1971), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Konrad Klek (* 1960), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, Organist, Kirchenmusiker, Universitätsmusikdirektor und Hochschullehrer